Управителите на Българската народна банка от основаването ѝ до днес:

Източници

Външни препратки 
 

Списъци на заемали длъжности